Arnuwanda ist der Name mehrerer hethitischer Großkönige:
Arnuwanda I.
Arnuwanda II.
Arnuwanda III.

siehe auch:  Liste der hethitischen Großkönige